Die Abkürzung WBO steht für:

Gruppierungen
 Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer e. V.
 Westlicher Buddhistischer Orden, eine von Sangharakshita gegründete Religionsgemeinschaft
 World Boxing Organization, eine der Organisationen, die professionelle Boxkämpfe ausrichten und international anerkannte Weltmeistertitel vergeben
Unternehmen
 Waldbahn Offensee, österreichische Bahngesellschaft von 1899 bis 1954
 Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
 Wohnbaugenossenschaft Ost, Burgenland, siehe WBO-Skandal

Rechtsnormen
 Wehrbeschwerdeordnung, deutsches Gesetz
 Weiterbildungsordnung für Ärzte oder Apotheker
 Wettbewerbsordnung für den Breitensport von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

Technische Abkürzungen
 Flughafen Beroroha auf Madagaskar (IATA-Code des Flugplatzes)
 War by other Means, englisch für unkonventionelle Kriegsführung

WBÖ steht für
 Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich 

Siehe auch:

WBO

en:WBO